Stati Uniti d'America
 Sykesville – città della Contea di Carroll, Maryland
 Sykesville – borough della Contea di Jefferson, Pennsylvania